Abraham – variante del nome proprio di persona maschile Abramo

Geografia
Abrahám – comune del distretto di Galanta, Slovacchia
Lago Abraham – lago dell'Alberta, Canada

Persone
Andy Abraham – cantante britannico di origini grenadine
Arthur Abraham – pugile armeno naturalizzato tedesco
Attila Ábrahám – ex canoista ungherese
Clet Abraham – artista francese, figlio di Jean-Pierre
David Abraham – calciatore argentino con passaporto italiano
Gary Abraham – ex nuotatore britannico
Gerald Abraham – musicologo inglese
Giorgio Abraham – psichiatra e scrittore italiano
Jean-Pierre Abraham – scrittore francese
John Abraham – attore indiano
Josh Abraham – produttore discografico statunitense
Julien Abraham – regista e sceneggiatore francese
Karl Abraham – psichiatra e psicoanalista tedesco
Karel Abraham – pilota motociclistico ceco
Marc Abraham – produttore cinematografico, regista e sceneggiatore statunitense
Mark Abraham – astronomo statunitense
Martin Abraham – ex calciatore ceco
Max Abraham – editore musicale tedesco
Max Abraham – fisico, matematico e accademico tedesco
Paul Abraham – compositore ungherese
Paulos Abraham – calciatore svedese
Pierre Abraham – giornalista, saggista e critico letterario francese
Raimund Johann Abraham – architetto austriaco
Ralph Abraham – matematico statunitense
Ralph Abraham – politico statunitense
Sargon Abraham – calciatore e giocatore di calcio a 5 svedese
Spencer Abraham – politico statunitense
Tadesse Abraham – maratoneta eritreo naturalizzato svizzero
Tajama Abraham – ex cestista e allenatrice di pallacanestro americo-verginiana
Tammy Abraham – calciatore inglese
Tezeta Abraham – attrice etiope naturalizzata italiana
Tomáš Abrahám – calciatore ceco
Władysław Abraham – avvocato e storico polacco